Domina Jalbert – inventore canadese naturalizzato statunitense
 Laurence Jalbert – cantautrice canadese
 Pierre Jalbert – attore canadese
 René Jalbert – militare canadese